Чжан Вэй (; ) — китайский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Китая
Тренеры по кёрлингу Китая